VM i snooker 1970 var det andra världsmästerskapet i snooker som spelades sedan man återgått till formatet med utslagsturnering. Nio spelare deltog, alla spelarna som var med föregående år, plus "nykomlingen", engelsmannen David Taylor. Detta innebar att en kvalmatch fick spelas före kvartsfinalerna.

Walesaren Ray Reardon vann detta år den första av sina sammanlagt sex VM-titlar på 1970-talet. I finalen slog han 1960-talets dominant John Pulman. Men detta skulle bli den sista gången som Pulman var i VM-final. Semifinalen mellan Reardon och John Spencer spelades i Bolton på ett bord som inte var av hundraprocentig standard. Spencer var den som led mest av svårigheterna detta medförde, och fick till slut ge sig med 33-37 mot Reardon.

Första omgången avgjordes i bäst av 21 frames. Kvartsfinalerna spelades i bäst av 61 frames, medan semifinalerna och finalen var bäst av 73 frames. Matcherna var utspridda i flera olika arenor i England. Finalen spelades i London.

Resultat

Externa länkar 
 

1970 i Storbritannien
Sportåret 1970
1970
Sportevenemang i London